Сезон 1991 — Тридцать четвертый и последний сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также восемнадцатый и последний в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1991 (вторая лига)

Зональный турнир (восток)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1991/1992

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1991 на сайте footballfacts.ru

1991
Сезоны футбольных клубов 1991